Gaubas ist der Familienname folgender Personen:

 Algimantas Gaubas (* 1955), litauischer Politiker (LSDP)
 Vilius Gaubas (* 2004), litauischer Tennisspieler